Гусёк — значения:

 Гусёк — один из архитектурных обломов, профиль двойного S-образного сечения, имеющий выкружку (вогнутую часть в четверть окружности) вверху, а внизу — такую же выпуклую.
 Гусёк — металлоконструкция (решётчатая или трубчатая), устанавливаемая на стрелу грузоподъёмного крана, увеличивающая радиус его действия.
 Гусёк () — довольно крупная хищная инфузория с характерным клеточным выростом.
 Гусёк — гоночная игра.
 Гусёк — старинный русский музыкальный инструмент.

Населённые пункты 
 Гусёк — деревня, Селивановский район, Владимирская область

Примечания